Генеральна Асамблея ООН
 Генеральна асамблея (пресвітеріанство)

Див. також 
 Загальні збори